Smrt může být:
 smrt – nevratné zastavení životních funkcí
 černá smrt – epidemie moru v polovině 14. století
  single molecule real time (SMRT) sequencing – jedna z metod sekvenování DNA
filosofie
 Smrt autora

geografie
 Bílá smrt

literatura
 Smrt krásných srnců (kniha)
 Smrt je mým řemeslem
 Smrt je nejlepší lékař
 Smrť Jánošíkova
 Smrt v Benátkách
 Smrt básníka
 Smrt a život amerických velkoměst
 Smrt muže, který patřil jedné ženě
 Smrt Zajdy Munroa
 Smrt na Nilu
 Smrt si říká Engelchen
 Maska červené smrti

filmy
 Smrt černého krále
 Smrt krásných srnců (film)
 Smrt krásných srnců (studentský film)
 Smrt čeká všude
 Smrt jí sluší
 Smrt v přímém přenosu
 Smrt panen
 Smrt přišla brzy
 Smrt mouchy
 Smrt na Nilu (film, 1978)
 Smrt stopařek
 Smrt si říká Engelchen (film)

divadlo
 Smrt obchodního cestujícího

malířství
 Smrt Panny Marie z Košátek
 Smrt Panny Marie (Caravaggio)
 Smrt Sokratova

historie
 Smrt Napoleona Bonaparta
 Smrt Adolfa Hitlera
 Smrt Jana Masaryka
 Smrt Jurije Gagarina
 Smrt a státní pohřeb Leonida Brežněva
 Smrt George Floyda

fiktivní postavy
 Smrť
 Smrtka – personifikace smrti

televize
 Smrt (Městečko South Park)

jiné rozcestníky
 náhlá smrt